Кріс Тейлор (,  6 березня 1972, Стретфорд) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1990 року був обраний на драфті НХЛ під 27-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюїнс», «Баффало Сейбрс» та «Франкфурт Лайонс».

Загалом провів 151 матч у НХЛ, включаючи 2 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»